Referendum w Irlandii w maju 2018 roku – referendum dot. usunięcia zapisów karania za wykonywanie aborcji
 Referendum w Irlandii w październiku 2018 roku – referendum dot. usunięcia zapisów karania za bluźnierstwo